Булыги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Булыги — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Булыги — деревня в Опочецком районе Псковской области.